Smitt kan som auktorsförkortning betyda:

 Fredrik Adam Smitt
 Johan Wilhelm Smitt

Robotskapade auktorsförkortningar